Николай Вячеславович Крюков (род. 11 ноября 1978, Воронеж) — российский гимнаст. Заслуженный мастер спорта России. Чемпион Олимпийских игр в командном первенстве (1996), бронзовый призёр в командном первенстве (2000). Абсолютный чемпион мира (1999); серебряный призёр в командном первенстве (1999) и в опорных прыжках (1997); бронзовый призёр в командном первенстве (1997) и в опорных прыжках (1999, 2003). Серебряный призёр чемпионата Европы в командном первенстве (1998, 2002); бронзовый - в упражнениях на коне (1998). Обладатель Кубка России по многоборью (1996, 2001, 2002). Чемпион России в вольных упражнениях (1998), в упражнениях на коне (1996, 2002), в опорных прыжках (1998), в упражнениях на брусьях (2001) и перекладине (1998, 2002, 2004); серебряный призёр чемпионата России по многоборью (2003), Кубка России по многоборью (1998, 2004), в упражнениях на коне (2000), в опорных прыжках (2004) и в упражнениях на перекладине (1997); бронзовый призёр в упражнениях на брусьях (1998) и в многоборье (1999).

Самый юный олимпийский чемпион-мужчина в истории российского спорта (17 лет и 252 дня). В СССР был только один олимпийский чемпион моложе Крюкова — велогонщик Дмитрий Нелюбин (17 лет и 228 дней в 1988 году).

В настоящее время — старший тренер юниорской сборной России по спортивной гимнастике.
Выступал за Динамо.

Спортивные достижения

Награды и звания 
 Заслуженный мастер спорта России
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени — За заслуги в развитии физической культуры и спорта, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами (2002)
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — За заслуги перед государством и высокие спортивные достижения на XXVI летних Олимпийских играх 1996 года (1997)

Примечания

Ссылки 

 Николай Крюков на сайте Международной федерации гимнастики

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Воронеже
Спортсмены Воронежа
Гимнасты России
Заслуженные мастера спорта России
Олимпийские чемпионы от России
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике
Чемпионы летних Олимпийских игр 1996 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1996 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2000 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы мира по спортивной гимнастике
Тренеры по спортивной гимнастике России